Jméno Miroslav Čtvrtníček nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Miroslav Čtvrtníček (1931 – 2006) – československý fotbalista, brankář
 Miroslav Čtvrtníček (1972) (* 1972) – český fotbalista